Der Aston Martin DB11 ist ein Sportwagen des britischen Automobilherstellers Aston Martin. Er löst den von 2004 bis 2016 gebauten DB9 ab und setzt die Typenbezeichnung DB (die Initialen von David Brown) weiter fort. 2017 gewann der DB11 in der Kategorie Das schönste Auto das Goldene Lenkrad.

Fahrzeugcharakteristika 
Der DB11 baut erstmals auf einer neuen Plattform auf, die die alte VH-Plattform ablöst, die mit dem V12 Vanquish debütierte. Anstelle des 5,9-Liter-V12, der noch unter der Regie von Ford entstand, kommt beim DB11 erstmals ein von Aston Martin selbst entwickelter 5,2-Liter-V12-Biturbo zum Einsatz. Im Innenraum wird das Comand-Infotainmentsystem von Mercedes-Benz eingebaut, das sich auch in der C-, E- und S-Klasse findet. Beim Design werden einige Elemente vom DB10 aufgegriffen.

Ebenfalls aus dem Mercedes-Benz-Konzern stammt der Antrieb des DB11 V8, der auf dem Goodwood Festival of Speed Ende Juni 2017 vorgestellt wurde. Der Vierliter-Achtzylinder-Ottomotor leistet 375 kW (510 PS). Damit beschleunigt das 1760 kg schwere Fahrzeug in 4,0 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Auf den Markt kam der DB11 V8 im Oktober 2017 zu Preisen ab 184.000 Euro (in Deutschland).

Die Roadster-Variante Volante präsentierte Aston Martin im Oktober 2017. Verkauft wird sie seit März 2018 zunächst mit dem Achtzylinder-Ottomotor.

Mitte Mai 2018 präsentierte Aston Martin im Rahmen des 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring den DB11 als AMR-Variante. Diese wird in Zusammenarbeit mit Aston Martin Racing gebaut und leistet 470 kW (639 PS).

Im Februar 2020 kündigte Aston Martin das auf 300 Exemplare limitierte Sondermodell Shadow Edition an.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 895 Aston Martin DB11 neu zugelassen worden. Mit 188 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Den DBS Superleggera zählt das Kraftfahrt-Bundesamt zu dieser Baureihe dazu.

Weblinks 

 DB11 auf astonmartin.com

Einzelnachweise 

Sportwagen
Coupé
Roadster